Vilain désignait les roturiers; et plus spécifiquement au Moyen Âge les paysans libres, par opposition aux serfs. Contrairement à roturier, le terme ne s'appliquait pas aux bourgeois, artisans ou marchands.

Vilain désigne aussi la qualité de qui n'est pas vertueux, qui est méchant ou qui est laid.

Patronyme 

famille
 famille Vilain XIIII ;

personnalités
 Victor Vilain (1818-1899), sculpteur français ;
 Victor Vilain, bourgmestre de Thuin et député belge;
 Jean Vilain (1836-1863), militaire français ;
 Philippe Vilain (1969-) homme de lettres.

Titres 
 Le Vilain Petit Canard, conte de Hans Christian Andersen (1842)
 Les Manchettes d'un vilain, comédie-vaudeville d'Eugène Labiche (1849)
 Affaire Vilain contre Ministère public, feuilleton télévisé français (1968)
 Le Vilain,  film d'Albert Dupontel (2009)

Voir aussi 
 Vilain Pingouin, groupe de rock québécois
 Super-vilain, un type de méchant de fiction que l'on retrouve principalement dans les bandes-dessinées américaines (comics) et dans certains films d'action ou de science-fiction